Acantholochus är ett släkte av kräftdjur. Acantholochus ingår i familjen Bomolochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Acantholochus